TCG steht als Abkürzung für:
 Team Cannondale-Garmin, ein US-amerikanisches Radsportteam
 Geozentrische Koordinatenzeit (von frz. Temps Coordonné Geocentrique, engl. Geocentric Coordinate Time), ein astronomisches Zeitsystem
 Trading Card Game, siehe Sammelkartenspiel
 Trusted Computing Group, eine US-amerikanische Standardisierungs-Organisation der Computerindustrie
 Türkiye Cumhuriyeti Gemisi, Schiffsnamenspräfix für Schiffe der Türkischen Marine, siehe Türkische Streitkräfte#Marine

Abkürzung